L'élevage équin dans les Pyrénées-Orientales est l'ensemble des activités visant à élever des chevaux, ânes et mulets dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Cadre géographique

Histoire

Économie

Dans la culture

Toponymie

Annexes

Bibliographie

Articles connexes
 Élevage dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage bovin dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage ovin dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage porcin dans les Pyrénées-Orientales

Notes et références

Équins
Pyrénées-Orientales